BTK kan syfta på:

 BTK-mördaren – den amerikanske seriemördaren Dennis Rader
 BTK Frej – en svensk bordtennisklubb verksam i Växjö kommun
 BTK Kävlinge – en bordtennisklubb i Kävlinge
 BTK Rekord – en bordtennisklubb från Helsingborg